Hidalgo County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Hidalgo County, New Mexico 
 Hidalgo County, Texas